Суперлига 1995/1996 () — 83-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 1995/96 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1995/96 на сайте rsssf.com 

1995/1996
Дания
Дания
Спорт в Дании в 1995 году
Спорт в Дании в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996